Au sens premier, le mot phare désigne les édifices bâtis sur les côtes ou en mer pour guider les navires (le mot  provient du grec Pharos, nom de l'île où fut construit le phare d'Alexandrie). 

Par suite, le mot a été employé pour désigner la source de lumière en elle-même. Ainsi, ce terme peut également désigner :
 Les feux d'éclairages des véhicules ;
 Le phare d'un aéroport, feu destiné à guider les avions dans la nuit ;
et symboliquement :
 Un repère, un modèle, notamment dans le domaine du spectacle ou des médias : un groupe phare, une œuvre phare.
 L'ensemble constitué par une mâture, ses vergues, ses voiles, leur gréement dormant, et leur gréement courant, sur un navire à gréement carrés;

Autres 
 PHARE, programme d'aide européen à destination des PECO (Pays d'Europe Centrale et Orientale)

Voir aussi 
 Phares, sculpture d'aluminium
 
 FAR 
 Fard
 FHAR

Notes et références